Star Wars: Battlefront II steht für folgende Videospiele:

 Star Wars: Battlefront II (2005), ein im Star-Wars-Universum angesiedeltes Videospiel von Pandemic Studios und LucasArts aus dem Jahr 2005
 Star Wars: Battlefront II (2017), ein im Star-Wars-Universum angesiedeltes Videospiel von EA DICE aus dem Jahr 2017